Серена Вилијамс је четврти пут освојила турнир. У финалу је савладала Медисон Киз са 7:6(7:5), 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису — жене појединачно
Међународно првенство Италије у тенису 2016.